«Гори́ца» () — словенский футбольный клуб из города Нова-Горица, выступающий в Первой лиге. Основан в 1947 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Шпортни парк Нова-Горица» общей вместимостью более 3000 зрителей. До лета 2019 года «Горица» была бессменным участником Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Словении по футболу, наряду с «Марибором» и «Целе». По итогам сезона-2018/19 команда заняла 9-е место, в переходных матчах уступила соседям по Приморью — «Табору» (Сежана), со счётом 1:2, 0:0 и выбыла из высшей словенской лиги.

Достижения клуба 
 Лига Словенской республики
  Чемпион (1): 1954/55
  Второе место (2): 1953/54, 1968/69
  Третье место (2): 1952/53, 1988/89

 Первая лига
  Чемпион (4): 1995/96, 2003/04, 2004/05,2005/06
  Вице-чемпион (5): 1998/99, 1999/00, 2006/07, 2008/09, 2016/17
  Бронзовый призёр (5): 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2007/08, 2009/10

 Кубок Словенской республики
  Финалист (1): 1958

 Кубок Словении
  Победитель (3): 2000/01, 2001/02, 2013/14
  Финалист (1): 2004/05

 Суперкубок Словении
  Победитель (1): 1996
  Финалист''' (1): 2014

Тренеры клуба 
  Сречко Катанец (1998)
  Нехад Верлашевич (1999)
  Эдин Османович (1999–2000)
  Филипп Филиповски (2000)
  Томаш Кавчич (2000–2001)
  Павел Пинни (2001–2006)
  Дарко Миланич (2007–2008)
  Примож Глиха (2008–2009)
  Миран Сребрнич (2009–2010)
  Владан Младенович (2010)
  Давид Першич (2010–2011)
  Миран Сребрнич (2011–2013)
  Луиджи Аполлони (2013–2014)
  Миран Сребрнич (2014–)

Статистика выступлений с 2000 года 

 По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках

Текущий состав 
по состоянию на 28 января 2016 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Словении
ФК «Горица» Нова-Горица